RPR est un sigle désignant plusieurs entités.

Religion

 La religion prétendue réformée : cette formule renvoie à l'appartenance protestante en France au

Politique 

 Le Rassemblement des patriotes républicains, un parti politique sénégalais intégré au sein du Parti démocratique sénégalais (PDS) ;
 Le Rassemblement pour la République, un parti politique français formé le , puis dissous en 2002 et remplacé par l'UMP ;
 La République populaire roumaine, premier nom officiel (1947-1965) du régime communiste de la Roumanie.

Informatique

 Resilient Packet Ring en réseau informatique (norme IEEE 802).

Economie

 Rhône-Poulenc-Rorer entreprise issue de l'achat de Rorer par Rhône-Poulenc en 1990 qui fusionne avec Hoechst Marion Roussel (HMR)  pour créer Aventis en  1999